Ungaria a participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice de vară din 1896, apoi a participat aproape la toate olimpiadele de vară și de iarnă. Până la Jocurile Olimpice de vară din 2012 inclusiv, sportivii maghiari au luat parte la 49 de olimpiade, cucerind 476 de medalii, inclusiv 167 medalii de aur.

Sportivii cei mai medaliați

Medalii după Olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Medalii după sport

Medalii după sport de vară

Medalii după sport de iarnă

Resurse